Karagül ist der Familienname folgender Personen:

 İbrahim Karagül (* 1969), türkischer Journalist
 Muhammed Karagül (* 1997), türkischer Eishockeyspieler